Tanjung Muda (Hamparan Rawang), een plaats in Indonesië
Tanjung Muda (Darul Hasanah), een plaats in Indonesië
Tanjung Muda (Sinembah Tanjung Muda Hulu), een plaats in Indonesië
Tanjung Muda (Air Putih), een plaats in Indonesië